Пекич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Пекич, Борислав (1930—1992) — сербский писатель.
 Пекич, Душан (1921—2007) — партизан Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.